QAT steht als Abkürzung für:
 Katar, gemäß ISO 3166 und als olympisches Länderkürzel
 Kürzel für Quick Access Toolbar bei Microsoft-Office-Produkten
 Kürzel für QuickAssist Technology, spezielle Intel-Prozessoren zur Beschleunigung von Krypto- und Kompressionsalgorithmen

Qat ist zudem:
 eine Schreibvariante für Kath, eine Droge im Nordosten Afrikas und auf der arabischen Halbinsel.

Abkürzung